Arend ist der Familienname folgender Personen:

 Arie den Arend (1903–1982), niederländischer Komponist und Organist
 Balthasar Arend (1640–1687), deutscher Theologe
 Carl Arend (1870–1938), deutscher Architekt
 Chris Arend (* 1955), deutscher Schauspieler
 Christina Arend (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Christophe Arend (* 1975), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung
 Dieter Arend (* 1914), deutscher Ruderer
 Elisabeth Arend (* 1955), deutsche Literaturwissenschaftlerin
 Ernest Arend (* 1889), luxemburgischer Fußballspieler
 Fritz Arend (1937–1998), deutscher Künstler
 Geoffrey Arend (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Johann Arend († 1737), preußischer Oberst und Regimentschef
 Joseph Arend (1885–1938), deutscher Politiker (SPD)
 Louis Arend (1882–1952), deutscher Klempnermeister, Handwerksfunktionär und Politiker (CVP)
 Max Arend (1873–1943), deutscher Jurist und Musikschriftsteller 
 Stefan Arend (* 1963), deutscher Manager und Publizist
 
 Susanne Arend (* 1962), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Sylvain Arend (1902–1992), belgischer Astronom
 Werner Arend (1919–2006), deutscher Politiker (SPD)
 Willy Arend (1876–1964), deutscher Radrennfahrer

Arend ist auch ein männlicher Vorname

Arend steht für:
 Arend (Lokomotive), niederländische Dampflokomotive
 C/1956 R1 (Arend-Roland), Komet

Siehe auch:
 Arendt
 Arent
 Ahrend
 Ahrendt
 Arends